Левая Рассоха — название рек:

Россия 
 Левая Рассоха (приток Четласа) — река, протекает в Архангельской области, Республике Коми.
 Левая Рассоха (приток Чёрной) — река, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.
 Левая Рассоха (приток Юраса) — река, протекает в Виноградовском районе Архангельской области.
 Левая Рассоха (приток Сямженьги) — река.
 Левая Рассоха (приток Кустюги) — река.
 Левая Рассоха (приток Попьи) — река.

См. также 
 Рассоха